Okrouhlá bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Okrouhlá u Chebu (Scheibenreuth), Okres Cheb, 
 Gemeinde Okrouhlá u Branic, Okres Písek,
 Gemeinde Okrouhlá u Nového Boru (Schaiba), Okres Česká Lípa,
 Gemeinde Okrouhlá u Boskovic, Okres Blansko,
 Gemeinde Okrouhlá Radouň, Okres Jindřichův Hradec.